Schloss Starhemberg ist der Name folgender Schlösser:

* Schloss Starhemberg (Eferding) in Oberösterreich
 Schloss Starhemberg (Haag am Hausruck) in Oberösterreich